Кубок Кіпру з футболу 2004–2005 — 63-й розіграш кубкового футбольного турніру на Кіпрі. Титул здобула Омонія (Нікосія).

Календар

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|27 жовтня/10 листопада 2004

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|28 жовтня/10 листопада 2004

|}

Груповий турнір

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 березня/19 квітня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 березня/20 квітня 2005

|}

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|3/12 травня 2005

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|4/12 травня 2005

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Кіпру на soccerway 
 Кубок Кіпру на rsssf  

2004–2005
Кіпр
Кіпр
2004 на Кіпрі
2005 на Кіпрі